Дубликат:

 Дубликат — копия, второй или следующий экземпляр документа, предмета.
 Дубликат () — американский научно-фантастический фильм 2018 года.

См. также 
  () — канадский фильм ужасов, триллер 2012 года.
 Дупликатор,  «ризограф».